39-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские корпуса
 39-й армейский корпус
 39-й Банийский корпус

Стрелковые корпуса
 39-й стрелковый корпус
 39-й гвардейский стрелковый корпус

Моторизованные корпуса
 39-й моторизованный корпус

Танковые корпуса
 39-й танковый корпус (Германия)